Ionel este un prenume românesc care se poate referi la:

Nume de familie 
 Adrian Ionel
 Vasile Ionel
 Viorel Ionel
 Ștefan Alexandru Ionel

Denumiri geografice 
 Râul Valea lui Ionel
 Sergent Ionel Ștefan, Buzău

Vezi și 
 Ionela (prenume)
 Ion (dezambiguizare)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești